A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1931-32, denominada oficialmente de Allsvenskan 1931-32, foi a 8º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o AIK que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1931-32
1931 no futebol
1932 no futebol
Desporto na Suécia em 1931
Desporto na Suécia em 1932